В этой статье представлены результаты матчей плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2015. Матчи прошли с 12 по 20 сентября 2015 года на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, Франция.

В плей-офф участвовали 16 команд: четыре лучшие команды из каждой группы предварительного раунда. Команды играли по олимпийской системе: победитель пары выходил в следующий раунд, проигравший покидал турнир.

Участники

Сетка 
Сетка плей-офф квалификации Олимпийских игр
Победители полуфиналов попадают в квалификационный турнир. Команды, проигравшие в полуфиналах, сыграют в матче за 7-е место, чтобы определить последнего участника.

1/8 финала

Латвия — Словения

Греция — Бельгия

Испания — Польша

Франция — Турция

Хорватия — Чехия

Сербия — Финляндия

Израиль — Италия

Литва — Грузия

Четвертьфиналы

Испания — Греция

Франция — Латвия

Сербия — Чехия

Италия — Литва

Плей-офф квалификации Олимпийских игр

Греция — Латвия

Чехия — Италия

Матч за 7-е место

Полуфиналы

Испания — Франция

Сербия — Литва

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
Официальный сайт

Плей-офф
Международные спортивные соревнования в Лилле